

Música 
Norton (banda)

Software 
 Norton AntiVírus

Localidades

Norton (Kansas)
Norton (Ohio)
Norton (Virgínia)

Outros
Norton (moto)

Desambiguação